

Anno 
 204 o 204 a.C.

Codici 
 204  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico G.V. Schiaparelli a Campo dei Fiori in provincia di Varese

Matematica 
 204 – numero